Le nom tortue bourbeuse est attribué à trois espèces de tortues :

 Kinosternon subrubrum, la tortue bourbeuse nord-américaine dite des marais ;
 Clemmys insculpta, la tortue bourbeuse nord-américaine dite des bois ;
 Emys orbicularis, la tortue bourbeuse européenne, appelée aussi cistude.